Svatba může být:
svatba
 židovská svatba
 pravoslavná svatba

 rybník 
 svatba (rybník)

 kultura
 svatba v kultuře
 viz Seznam filmů se svatební tematikou
 Svatba (Sokolović) (Svadba – Wedding) – opera Any Sokolovićové z roku 2011.

Související články 
 manželství